Вóкуев — фамилия. Известные носители:

 Вокуев, Ермил Михайлович (род. 1992) — российский лыжник;
 Вокуев, Леонид Михайлович (род. 1948) — уполномоченный по правам человека в Республике Коми.